

Codici 
 ZSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint-Pierre (Riunione)

Altro 
 ZSE – Zagreb Stock Exchange, borsa valori di Zagabria

fr:ZSE